Анатолий Николаевич Яновский (26 июля 1919, Орёл, РСФСР — 2 июля 1990, Коктебель, УССР, СССР) — советский писатель-прозаик, драматург и журналист, военный корреспондент. Основная тема Яновского — события Второй мировой войны и история Орловского края. Ряд произведений писателя написано для детей и юношества. А. Н. Яновский — автор сборников повестей и рассказов: «На подступах к городу» (1952), «Двойники в пустыне» (1958), «Горнисты идут впереди» (1961, 1964), «Серебряный портсигар» (1963), «Наследники» (1964), «Приключения Сеньки-Чапая» (1966, 2016), «Юность без упрёка» (1971), «Марсово поле» (1975), «Среди полей русских» (1979), «Костры Бежина луга» (1983), «Земля и люди» (1984, 1987), «„Марсельеза“ на орловских улицах» (1989), «Последняя ставка» (2016). Член Союза писателей СССР с 1964 года.

Биография 
Анатолий Николаевич Яновский родился 26 июля 1919 в Орле в семье Н. И. Яновского — потомственного дворянина, офицера-артиллериста, адъютанта генерала А. А. Брусилова. Дед со стороны отца — Ян Жан-Жак Иероним Николай Яновский — поляк, морской офицер, после отставки был главным инженером Рижского вагоностроительного завода, переехал в Орёл из Риги после начала Первой мировой войны (в связи с этим в советских биографиях указывалось, что А.Н. Яновский родился в семье железнодорожника). Мать — Зинаида Сергеевна Успенская — дочь приходского священника деревни Ретяжи под Кромами, учительница начальных классов.

Печататься Яновский начал с 15-ти лет. В 1934 году «Орловская правда» опубликовала его стихотворение «Партбилет». Через год ленинградский журнал «Резец» поместил его стихи из цикла «За шахматами», в котором нашли отклик события в Испании. Анатолий Яновский вместе со своим другом и одноклассником Леонидом Афониным были частыми посетителями «Орловской правды», печатали заметки на школьные темы, ходили на заседания литературного объединения при редакции.

После окончания средней школы Яновский уехал в Москву, где поступил в Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). Учился на одном курсе с Леонидом Афониным и Зинаидой Сидельниковой. Будучи студентом, Яновский вынужден был подрабатывать, перепробовал немало профессий — работал препаратором-лаборантом в оспенном отделении научно-исследовательском институте микробиологии, библиотекарем, рабочим сцены в Московском художественном театре, преподавал русский язык и литературу в школе. Продолжал писать статьи, которые публиковал в «Орловской правде» (например, «Пушкин и Мицкевич» (в соавторстве с Л. Афониным, 1940)). В декабре 1941 МИФЛИ был объединён с МГУ в Ашхабаде, куда оба вуза были эвакуированы. В 1942 году А. Н. Яновский окончил Московский университет и сразу записался добровольцем на фронт.

В годы Великой Отечественной войны будущий писатель был разведчиком. Воевал на Брянском, Центральном, 3-м Белорусском фронтах. Как автоматчик-рупорист взвода пешей разведки в составе 73-й стрелковой дивизии участвовал в Орловской битве. После ранения и возвращения из госпиталя Яновский стал литературным сотрудником дивизионной газеты «За Советскую Родину».

Во время наступательных боёв дивизии большую часть времени находился в наступающих подразделениях, организуя материалы для газеты, популяризируя героев боёв и боевой опыт лучших подразделений. В августе 1943 года А. Н. Яновский в составе 2 батальона 471 стрелкового полка в районе Крымской Бугор Сумской области переправлялся на правый берег реки Десна, где организовал оперативный материал для газеты. В октябре 1943 года Яновский в районе Ветка Гомельской области переправлялся на противоположный берег реки Сож, где также организовывал материал из подразделений, первыми форсировавших водный рубеж. В феврале 1944 года Яновский в составе 3 батальона 392 стрелкового полка участвовал в прорыве обороны в районе Поганцы Паричского района Полесской области, где он, несмотря на непрекращающиеся бои, непосредственно с передовых позиций организовывал необходимый материал для газеты. За проявленное мужество и героизм А. Н. Яновский в мае 1944 года был награждён медалью «За боевые заслуги». При прорыве обороны противника в районе Шляхецка, Домбровка, Макувского повета, Варшавского воеводства 14-17 января 1945 года Анатолий Яновский находился в боевых порядках 413 стрелкового полка, пробираясь туда под огнём противника, где организовал важнейшие оперативные корреспонденции, мобилизующие бойцов, за что в феврале 1945 года был награждён орденом Красной Звезды.

После демобилизации из армии в феврале 1946 года А. Н. Яновский стал литературным сотрудником «Орловской правды», где более 30 лет заведовал отделом культуры и школ.

А. Н. Яновский был женат на З. Я. Сидельниковой и имел трёх дочерей. Скончался А. Н. Яновский 2 июля 1990 года в Крыму от инфаркта. Похоронен на кладбище в Коктебеле.

Творческий путь 
Во время Великой Отечественной войны Яновский стал посылать свои фронтовые очерки в «Орловскую правду». По живым впечатлениям написаны им рассказы об Орловской битве. Один из них «Беспокойная душа» посвящён фронтовым журналистам и наборщикам. В 1952 году его рассказы об Орловской битве были изданы отдельной книгой — «На подступах к городу».

Героизм участников Орловской битвы, события, проходившие в годы войны на Орловщине, — тема Яновского. Ей была посвящена пьеса «Первый салют», написанная им в соавторстве с Е. К. Горбовым и поставленная в 1949 Орловским областным драматическим театром. На сцене этого же театра шла пьеса Яновского «Трудный случай» о жизни студенческой молодёжи. Эти пьесы имели большой успех.

В 1956 году вышла его повесть «Последняя ставка», рассказывающая о подпольно-патриотической борьбе в оккупированном городе. События, о которых идёт речь, — поджёг патриотами обувной фабрики, взрыв в гостинице «Коммуналь», казнь подпольщиков в Первомайском сквере, дают сразу же почувствовать, что изображаемый город — Орёл.

В 1958 году вышла повесть «Двойники в пустыне» о жизни студентов в начале войны, о единстве тыла и фронта. В 1960-е годы писатель создал сборник документальных очерков «Свет новой жизни», посвящённый экономике и культуре Орловского края.

Особенно хорошо была встречена критикой повесть «Горнисты идут впереди» (1961). В ней использованы подлинные материалы участников похода по местам боёв лётчиков французской эскадрильи «Нормандия-Неман», принимавших участие в Орловской битве, переписка с ветеранами «Нормандии», рассказы очевидцев подвигов советских и французских лётчиков.
К. И. Чуковский, прочитав одно из произведений А. Н. Яновского в 1963 году, написал автору:
«Дорогой Анатолий Николаевич, я прочитал Ваш рассказ собравшимся у меня литераторам — и все решили, что рассказ отличный и что вообще Вы — даровитый писатель. Очень тонкое чувство меры, умелый отбор наиболее выразительных деталей, блестящая концовка, композиция — всё это свидетельствует, что вы опытный и способный художник».

По детской повести «Приключения Сеньки-Чапая» (1966) Свердловской киностудией был снят телевизионный фильм, который с успехом демонстрировался по Центральному телевидению.

В 1975 году в сборниках «Красной звезды» Яновский опубликовал свои рассказы о ветеранах боёв на Орловщине («Земляк», «Это было в Берлине» и др.). Часть из них вошла в книгу писателя «Марсово поле», вышедшуюю в том же году в Туле. Вышедший в издательстве «Советский писатель» сборник рассказов и повестей «Костры Бежина луга» (1983) понравился не только взрослым, но и юным читателям. Лучшие его рассказы и очерки вошли в «Библиотеку „Красной Звезды“» — одно из самых массовых изданий.

Сборник повестей и рассказов «Земля и люди» (1984), посвящённый второй мировой войне и судьбам бывших фронтовиков, был хорошо принят читателями и был переиздан в 1987 году.

В 1989 году вышла последняя прижизненная книга Яновского «„Марсельеза“ на орловских улицах», в которую вошли несколько повестей для детей и юношества. Так, в одноимённой с названием книги повести раскрывается образ молодого революционера, будущего исследователя Арктики Владимира Русанова, сумевшего выйти победителем из поединка с опытным царским следователем Дудкиным. В повести «Бурь порыв мятежный» рассказывается о борьбе юных мстителей с фашистами в оккупированном городе. В повести описан реально существовавший прототип — девушка по имени Паулина Шведе, участвовавшая в освобождении ул. Ширококузнечной г. Орла (сейчас ул. Латышских стрелков). Эта героиня послужила прообразом памятника «Каховка», который установлен в Орле.

Очерки и рассказы А. Н. Яновского переводились на английский, болгарский, венгерский, китайский, литовский, монгольский, немецкий, норвежский, польский, французский, финский, чешский и другие языки.

В 2016 году в серии «Библиотека приключений и научной фантастики» вышел двухтомник А. Н. Яновского, куда вошли ранее публиковавшиеся повести «Последняя ставка», «Двойники в пустыне», «Горнисты идут впереди», «Приключения Сеньки-Чапая», «Серебряный портсигар» и сборник рассказов «На подступах к городу».

Память о А. Н. Яновском 
В краеведческом музее г. Орла и в «Музее писателей-орловцев» имеются постоянно действующие экспозиции, посвящённые творчеству А. Н. Яновского. Личный фонд А.Н. Яновского хранится в Орловском объединённом государственном литературном музее И. С. Тургенева. Также имеется и ряд экспозиций, посвящённых А. Н. Яновскому в некоторых школьных музеях (в частности в музее школы № 313 г. Москвы, в музее лицея № 28 г. Орла, музее средней школы № 6 г. Орла и др.). 

В начале 2000-х годов в стенах лицея № 28 г. Орла возникла идея открыть мемориальную доску на доме, где жил Анатолий Яновский (Орёл, ул. 2-я Курская, д. 52). Учителя  и ученики собрали более шестисот подписей  в поддержку проекта, но памятная табличка на доме тогда так и не появилась.

В мемуарах орловского писателя, поэта и драматурга Леонарда Золотарёва имя Анатолия Яновского упоминается 40 раз, кроме того героем одной из пьес Золотарёва на военную тему стал лейтенант Яновский.

В 2014 году в Орловской областной научной библиотеке имени И. А. Бунина была открыта выставка, посвящённая жизни и творчеству А. Н. Яновского. В 2019 году, к 100-летию писателя, в Орловской областной научной библиотеке имени И. А. Бунина прошёл вечер памяти А. Н. Яновского

Библиография

Повести 
 Бурь порыв мятежный (1984)
 Горнисты идут впереди (1961)
 Двойники в пустыне (1958)
 Земля и люди (1984)
 «Марсельеза» на орловских улицах (1985)
 Марсово поле (1975)
 На городской окраине (1989)
 Наследники (1964)
 Небо в алмазах (1973)
 Последняя ставка (1956)
 Приключения Сеньки-Чапая (1965)
 С открытым сердцем (1974)
 Серебряный портсигар (1963)
 Среди полей русских (1974)
 Юность без упрёка (1971)

Рассказы 
 Беспокойная душа (1952)
 Букет красных гвоздик (1983)
 Буран (1984)
 Во имя мира (1952)
 Время революции (1974)
 Высота 309 (1952)
 Голубая тетрадь (1952)
 Граната (1974)
 Завещание Ивана Буслаева (1963)
 Земляк (1983)
 Из рассказов о красных латышских стрелках (1974)
 Капли на проводах (1963)
 Костры Бежина луга (1974)
 Косые дожди (1974)
 Котофеевские чудаки (1984) (цикл рассказов)
 Красные гвоздики (1975)
 Красные стрелы (1963)
 Лето в Спасском
 Летописец (1983)
 На Марсовом поле (1963)
 На подступах к городу (1952)
 На янтарном берегу (1984)
 Навстречу жизни (1952)
 Надо выстоять (1974)
 О чём рассказал танкист (1952)
 Парень из-под Кром (1974)
 Пилотка (1983)
 Письмо (1952)
 Портрет (1974)
 Портсигар (1983)
 Ревень (1974)
 Рождение подвига (1952)
 Рупорист (1963)
 С открытым сердцем (1983)
 С той первой встречи (1984)
 Снегирь (1974)
 Сорока (1974)
 Сынок (1952)
 Танкист (1974)
 Улыбались дома (1963)

Пьесы 
 Первый салют (в соавт. с Е. К. Горбовым) (1949)
 Трудный случай

Стихотворения 
 Партбилет (1934)
 За шахматами (1935)
 Возвращение (1943)

Радиопостановки 
 Мы — беззаветные герои все (1969, исп. М. Б. Погоржельский)

Некоторые статьи в газетах

В «Правде» 
 Медицинское обслуживание — под контроль общественности. // «Правда», № 28 (14422), 28 января 1958.
 Стоит дом над Орликом. // «Правда», № 137 (22567), 16 мая 1980.
 С той первой встречи. // «Правда», № 263 (22693), 19 сентября 1980.
 Поклон писателю. // «Правда», № 76 (22872), 17 марта 1981.
 У Вечного огня. // «Правда», № 86 (22882), 27 марта 1981.
 Свидание с парком. // «Правда», № 171 (22967), 20 июня 1981.
 Незабудка с далёкого острова. // «Правда», № 226 (23022), 14 августа 1981.
 «Марсельеза» среди льдов. // «Правда», № 18 (23544), 18 января 1983.
 Города первого салюта. // «Правда», № 217, 5 августа 1983.
 Антоновское яблоко. // «Правда», № 237, 24 августа 1984.

В «Орловской правде» 
 Пушкин и Мицкевич. // «Орловская правда», 19 октября 1940. [Cовм. с Л. Н. Афониным]
 Разговор по душам. Ещё раз о благоустройстве города. // «Орловская правда», 23 июня 1956. [Совм. с Г. Константиновым]
 Объекты важнрые и… бумажные. // «Орловская правда», 23 июня 1956.
 Друзья-однополчане. // «Орловская правда», 5 августа 1956. [Совм с Е. Горбовым]
 В Тургеневском музее. // «Орловская правда», 17 августа 1956.
 Вопросы жизни. Первые шаги политехнизации обучения в школах города. // «Орловская правда», 21 августа 1956.
 В гостях у старого учителя. // «Орловская правда», 28 сентября 1956.
 Вот что дают культфонды! // «Орловская правда», 30 октября 1956.
 В Орловском Доме книги. Репортаж. // «Орловская правда», 2 декабря 1956. [Совм с Е. Горбовым]
 В новом здании… Репортаж. // «Орловская правда», 29 декабря 1956. [Совм с Е. Горбовым]
 Встреча с писателем-земляком. // «Орловская правда», 13 января 1961.
 Своими силами. // «Орловская правда», 26 февраля 1961.
 Высокая награда. // «Орловская правда», 2 марта 1961.
 Весёлая коллекция. // «Орловская правда», 18 марта 1961.
 Борис Иванович и его ученики. // «Орловская правда», 24 марта 1961.
 Им принадлежит будущее. // «Орловская правда», 1 мая 1961. [Совм. с В. Кобцевым]
 Это будет сохранено. // «Орловская правда», 6 мая 1961.
 Горнисты идут впереди. (Отрывок из повести). // «Орловская правда», 7 мая 1961.
 Трудовое лето сельской школы. // «Орловская правда», 17 июня 1961. [Совм. с В. Кобцевым]
 Рапортуют юные патриоты. // «Орловская правда», 20 сентября 1961.
 Орловскому научно-медицинскому обществу — 100 лет. // «Орловская правда», 10 декабря 1961. [Совм. с В. Кобцевым]
 Люди и книги. // «Орловская правда», 22 декабря 1961.
 Герой Бородина, друг декабристов. // «Орловская правда», 7 июля 1962.
 Третья книга Блынского. // «Орловская правда», 9 апреля 1963.
 Конец слободы Стрелецкой. // «Орловская правда», 11 сентября 1963.
 Песнь торжествующей любви // «Орловская правда», 6 августа 1965.
 «Солдаты идут за солнцем» // «Орловская правда», 20 марта 1966.
 У литературной карты. // «Орловская правда», 14 октября 1966.
 Первый выпускающий. // «Орловская правда», 25 марта 1967.
 Литературовед — учёный. // «Орловская правда», 13 июля 1969.
 О тех, кто за экраном. // «Орловская правда», 26 июня 1970.
 Поэт родной земли. К 40-летию со дня рождения Д. Блынского. // «Орловская правда», 29 марта 1972.
 Таланты, влюблённые в жизнь. // «Орловская правда», 23 августа 1972.
 Признание в любви. // «Орловская правда», 13 октября 1972.
 «Хрустальные ключи». // «Орловская правда», 17 января 1973.
 «Сегодня ждут меня…» // «Орловская правда», 7 апреля 1974.
 «Творчеству Лескова посвящается». // «Орловская правда», 29 ноября 1974, № 279 (15832).
 Польский учёный об орловце. // «Орловская правда», 19 октября 1975.
 Жизнь Василия Панюшкина. // «Орловская правда», 24 августа 1976.
 «Вклад в литературное краеведение». // «Орловская правда», 27 августа 1976, № 203.
 «Орловские голоса». // «Орловская правда», 16 октября 1977.
 «Погоня». // «Орловская правда», 20 ноября 1977.
 «Юбилей музея». // «Орловская правда», 23 ноября 1978, № 268 (17040).
 Сердцу дорого. // «Орловская правда», 25 марта 1979.

В других газетах 
 «Борьба с вражескими заслонами». // газета «Слово бойца» 48 Армии ВС СССР, 1944—1945.
 Нелёгок путь. // «Орловский комсомолец», 18 марта 1961.
 История одной находки. // «Известия», 15 ноября 1961.
 Герой из Орла. // «Известия», 21 августа 1962.
 «Людвиг Ренн пишет в Орёл». // «Орловский комсомолец», 1 июля 1964, № 129.
 Последняя книга. // «Подъём», № 6 1968, с. 102—103.

О А. Н. Яновском и его творчестве 
 Громов В. «Последняя ставка». // «Орловский комсомолец», 27 февраля, 1957.
 Канивец В. Повесть о студентах. // «Орловская правда», 11 марта, 1959.
 Чаплыгин Ю. И звезда с звездою говорит… // «Правда», № 107 (14866), 17 апреля 1959.
 Изгородина Е. «Горнисты идут впереди». // «Октябрь», № 7, 1962, с. 219—220.
 Афонин Л. Помнить о них. // «Литература и жизнь», 25 марта 1962. С. 2.
 Алексеев В. «Серебряный портсигар». // «Орловский комсомолец», 1 декабря, 1963.
 Громов В. Мир раздумий и увлечений. // «Орловский комсомолец», 11 ноября, 1964.
 Трегуб С. «…Рассыпались разные гладиолусы…» // Трегуб С. Спутники сердца. — М., 1964. — С. 519—520.
 Горбов Е. Верхом на канистре: размышления о трёх книгах. // «Орловский комсомолец», 28 августа 1966.
 Волков Я. Верность теме. // «Подъём», № 6, 1967, с. 134—135.
 Загоруйко С. Юные патриоты. // «Агитатор», № 6, 1967, С. 62—63.
 Шевелева Г. Анатолий Николаевич Яновский. // Орловская областная писательская организация. (Библиографический справочник). — Орёл, 1968, с. 60—63.
 Селезнев М. «Юность без упрёка». // «Орловская правда», 26 июня, 1971.
 Катанов В. Орловские были. // «Орловская правда», 5 сентября, 1975.
 Козин П. Ода родному краю. // «Орловский комсомолец», 10 октября 1975.
 Громов В. «Среди полей русских». // «Орловская правда», 6 мая 1979.
 Катанов В. Слово о подвиге. // «Орловский комсомолец», 6 июля, 1979.
 Андрияшин Н. Цезарь … в маске недотепы. // «Литературная Россия», 29 февраля 1980.
 Кирилловская Н. М. Яновский Анатолий Николаевич. // Писатели Орловского края. Биобиблиографический словарь. / Под общ. ред. К. Д. Муратовой и Г. М. Шевелевой. — Орёл: Приокское книжное издательство (орловское отделение), 1981.
 Курляндская Г. Костры Бежина луга. // «Орловская правда», 25 сентября 1983.
 Александров Л. Люди с открытым сердцем. // «Орловская правда», 26 апреля 1984.
 Дугинец А. Костры жизни. // «Орловский комсомолец», 11 мая 1984.
 Маслова Е. Сражается слово // «Орловский комсомолец», 19 апреля, 1985.
 Ивков А. Школа мужества. // «Орловская правда», 4 марта 1988.
 Дугинец А. Верность подвигам отцов. // Предисловие к книге А. Н. Яновского «„Марсельеза“ на орловских улицах» — Тула: Приокское книжное издательство, 1989.
 Дугинец А. Верность подвигам отцов. // «Орловская правда», 29 апреля 1989. С. 4.
 Иванов А. В наследство сыновьям. // «Политическая агитация» (Орел). — 1989. — № 13. — С. 25-27.
 Кононыгин А. С., Макушев А. Ф., Миронов И. К. (сост.) Летописцы. Рассказы, воспоминания, письма, исследования орловских журналистов. — Орёл: Издательство «Орловская правда», 1997. — 216 с.
 Громов В. Он жил рядом с нами. // «Поколение», 20 июля, 1999.
 Рыжов И. Яновский (к 80-летию со дня рождения). // «Просторы России», 23 июля 1999. С. 11.
 Мищенко А. Памяти писателя. // «Орловская правда», 27 июля 1999.
 Яновский Анатолий Николаевич. // Бельский А. М. Город Орёл. Краеведческий словарь. — Орёл: Издательство ОГУП «Орловская областная типография „Труд“», 2000. ISBN 5-89436-07507.
 Писатели Орловского края. XX век. Хрестоматия. // Под ред. проф. Е. М. Волкова — Орёл: Вешние воды 2001
 Яновский Анатолий Николаевич. // Писатели-орловцы на войне и о войне: Тематический библиогр. указ. / Сост. И. А. Никашкина. — Орёл: Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, 2002. С. 20-22.
 Никашкина И. Писатели-орловцы на войне и о войне. // «Орловская правда», 15 марта 2003.
 Яновский Анатолий. // «Орловский вестник», 22 июля 2004.
 Савоськина О. Земля хранит о нём память. // «Поколение», 18 января, 2005.
 Андрианова С. Памяти журналиста, поэта, фронтовика. // «Орловская правда», 26 января, 2005.
 Митрохин В. Война, судьба, литература. // «Орловская правда», 22 апреля 2005.
 Срабова Е. В. Творчество писателей-орловцев 40-90-х годов XX века. // Писатели Орловского края. XX век. Методические материалы и рекомендации. — Орёл, 2005.
 Агошков В. И. Кромская исповедь. Писатель, журналист Анатолий Яновский. 2012.
 Яновский Анатолий Николаевич. // Орловская писательская организация за 50 лет. Библиографический справочник. Составитель: Лысенко А. И. — Орёл: изд-во «Вешние воды», 2011.
 Шёл журналист дорогами войны…. // «Орловская правда», 31 июля 2013.
 Кирилловская Н. Яновский и Сидельникова: больше чем любовь. // «Орловский вестник», 9 июля 2015.
 Яновский Анатолий Николаевич // Электронная литературная энциклопедия «Орловские писатели — детям», Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина.
 Козловская Е. А., Яновская Л. А., Яновская М. А. Воспоминания дочерей об Анатолии Яновском. // Яновский А. Н. Последняя ставка; Двойники в пустыне: Повести; На подступах к городу: Рассказы. (Ретро библиотека приключений и научной фантастики. Серия «Коллекция»). — М.: Престиж Бук, 2016. ISBN 978-5-371-00523-6. С. 454—461.
 Золотарёв Л. М. Анатолий Николаевич Яновский. // Судьба-судьбинушка. История моей жизни. Автобиографическое повествование. — Орёл, 2016. ISBN 978-5-91468-209-2. С. 202—223.
 Война, судьба, литература: к 100-летию со дня рождения А. Н. Яновского: биобиблиографическая памятка; [сост. Г. М. Соковых; ред. Е. В. Семенихина, Л. В. Демичева]. — Орел: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 2019. — 12 с.
 Кондратенко А. «Трудный рост» Анатолия Яновского. // Орёл литературный. Ежегодник Орловской областной организации Союза писателей России. Выпуск 15. — Орёл: Орловское региональное отделение общероссийской общественной организации писателей «Литературное сообщество писателей России», 2019. С. 151—162.
 Кондратенко А. Пока из рук не выпало перо. // «Орловская правда», 26 июля 2019 года. С. 6.

Примечания

Ссылки 
 Экспонаты, посвящённые А. Н. Яновскому в Орловском объединённом государственном литературном музее И. С. Тургенева.

Драматурги России
Похороненные в Коктебеле
Писатели России XX века
Русские писатели XX века